

Rosa

Giocatori

2003-2004